Базарба́ев () — фамилия тюркского происхождения:
 Базарбаев, Аскар Ермурзаевич — казахстанский государственный и политический деятель, депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан (с 2012 года). 
 Базарбаев, Даулет (1895—1981) — старший чабан колхоза имени Степана Разина Испульского района Гурьевской области, Герой Социалистического Труда.
 Базарбаев, Муслим Базарбаевич (1927—1995) — советский и казахстанский литературовед и государственный деятель.
 Базарбаев, Темиржан (1935—2006) — советский и казахстанский композитор.
 Базарбаев, Умурбек (род. 1981) — туркменский тяжелоатлет;
 Базарбаев, Чолпонбек Базарбаевич (1949—2002) — киргизский артист балета.